

Patronymes 
 Agnès Merlet (née en 1959), réalisatrice française ;
 André Merlet (1950-), botaniste français, spécialiste de l'étude des orchidées ;
 Dominique Merlet  (né en 1938), musicien français ;
 François Merlet (1900-1956), archiviste, archéologue et historien français, fils de René Merlet (1866-1933) ;
 François Merlet (né en 1951), réalisateur français ;
 Isabelle Merlet (née en 1967), coloriste française de bande dessinée ;
 Jacques Merlet (1931-2014), producteur de radio français ;
 Jean-François Merlet (1761-1830), homme politique français ;
 Lucien Merlet (1827-1898), archiviste français, père de René Merlet (1866-1933) ;
 Michel Merlet (né en 1939), compositeur français ;
 René Merlet  (1866-1933), archiviste français, fils de Lucien Merlet (1827-1898), père de François Merlet (1900-1956) ;

 Gabriel Éléonore Merlet de la Boulaye (1736-1807), botaniste français.

Divers 
 Le Castel Merlet est le plus vieux château connu de France.
 Le refuge des lacs Merlet en Savoie.
 Le Parc animalier de Merlet sur les hauteurs de la commune des Houches.